Sääse (Tapa), een voormalige plaats met de status van vlek (alevik) in de Estlandse gemeente Tapa
Sääse (Tallinn), een wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn